Autonomiczność to najdłuższy czas, jaki statek może przebywać na morzu, wykonując właściwe sobie zadania, bez uzupełniania zapasów i zmiany załogi. Mierzy się go w dobach.

Zobacz też 
 Dzielność morska

Żegluga